Cyphura är ett släkte av fjärilar. Cyphura ingår i familjen Uraniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Cyphura